Бо́ян Ко́сич (; ) — черногорский горнолыжник, первый черногорец, принявший участие в Зимних Олимпийских играх.

На соревнованиях международного уровня под эгидой FIS дебютировал в 2005 году. Участник трёх чемпионатов мира. В 2010 году был единственным представителем Черногории на зимней Олимпиаде в Ванкувере, став первым представителем своей страны на зимних Играх.

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на Чемпионатах мира

Ссылки
 

Горнолыжники Черногории
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2010 года